Katana - sabre japonês
Katana (DC Comics), um personagem fictício da DC Comics

Veja também
Catania

Desambiguação